Старозаго́рская о́бласть () — область в центральной части республики Болгария. Одна из 28-и областей страны, 6-я по площади. Административный центр — город Стара-Загора, население — 333 265 человек (2011). Площадь — 5152 км². Регистрационный номер области — СТ.

На северной границе Старозагорской области находится знаменитый перевал Шипка.

Административное деление 

Старозагорская область состоит из 11 общин:
 Братя-Даскалови
 Гурково
 Гылыбово
 Казанлык
 Мыглиж
 Николаево
 Опан
 Павел-Баня
 Раднево
 Стара-Загора
 Чирпан

Население 

Как и в целом по Болгарии, в регионе имеет место интенсивная миграционная и естественная убыль населения.
 410 тыс. (2005)
 389 тыс. (2007)
Крупные города — Стара-Загора (136 тыс.); Казанлык (52 тыс.)

Экономика 
Старозагорская область занимает третье место в стране из 28 по индексу человеческого развития на 2003 год и уровню экономической активности (официальный доклад ООН). В 2004 году прямые иностранные инвестиции в регион составили 838 млн евро (из 2,02 млн евро в страну в целом), что составляет над 41,5 % всех инвестиций в страну. Около 600 млн из 838 направлено в сферу энергетики, где выделяется энергетический комплекс Марица Изток.

В области расположена и крупнейшая пивоварня в стране — «3агорка» с 800 рабочими. На «Загорку» приходится 30 % от пивного рынка страны.

Старозагорская область — важный сельскохозяйственный регион страны. Выращиваются: пшеница, технические культуры, овощи, виноград. Развиты лёгкая, пищевая промышленность. Местная старозагорская овца (фракийская тонкорунная овца) с 1950 г. используется для сбора тонкорунной шерсти.

Стара Загора — один из важнейших транспортных узлов Южной Болгарии. Ж/д линия Русе — Подкова.

Сотрудничество 
В культурном и экономическом плане Старозагорская область сотрудничает с Самарской областью РФ с 1999 года.

Примечания

Ссылки 
 Областная администрация Старозагорской области
 Карта области
 Портал Старозагорской области